Kazimierz Sokołowski – ex calciatore polacco
 Michał Sokołowski – cestista polacco
 Patryk Sokołowski – calciatore polacco
 Tomasz Sokolowski – calciatore norvegese
 Tomasz Sokołowski – ex calciatore polacco